Con Amadeo de Saboya es posible referirse a:
 Amadeo I de Saboya, conde de Saboya (c. 1047-c. 1054);
 Amadeo II de Saboya, conde de Saboya (1060-1080);
 Amadeo III de Saboya, conde de Saboya (1103-1148);
 Amadeo IV de Saboya, conde de Saboya (1233-1253);
 Amadeo V de Saboya, conde de Saboya (1285-1323);
 Amadeo VI de Saboya, conde de Saboya (1343-1383);
 Amadeo VII de Saboya, conde de Saboya (1383-1391);
 Amadeo VIII de Saboya, conde de Saboya (1391-1416) y primer duque del mismo título (1416-1440);
 Amadeo IX de Saboya, duque de Saboya (1465-1472);
 Amadeo I de España o Amadeo I de Saboya-Aosta (1845-1890), primer duque de Aosta y rey de España (1870-1873);
 Amadeo II de Saboya-Aosta (1898-1942), tercer duque de Aosta y militar destacado en la Segunda Guerra Mundial; o
 Amadeo III de Saboya-Aosta (1947-2021), quinto duque de Aosta.